Ел Нанчито има више значења:

 Ел Нанчито (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нанчито, Карлота Гомез Натури (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нанчито (Сан Пабло Аникано), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику